ЗАЗ-1102 «Таврия» — советский и украинский автомобиль II группы особо малого класса с кузовом типа хэтчбек, первый переднеприводной легковой автомобиль Запорожского автомобильного завода. Является «преемником» модели ЗАЗ-968. Серийно выпускался на Запорожском автомобильном заводе с 18 ноября 1987 по 2007 год, а модели на её платформе производились до начала 2011 года.

Автомобиль ЗАЗ-1102 «Таврия» стал основой для целой линейки автомобилей, представляющих собой как непосредственно модификации базовой модели (более 40 различных вариантов), так и самостоятельные модели на её платформе, как то: «пятидверный лифтбек» ЗАЗ-1103 «Славута», «пятидверный универсал» ЗАЗ-1105 «Дана» и коммерческий пикап ЗАЗ-11055 «Pick-Up».

История 
В конце 1960-х КБ завода «Коммунар» в инициативном порядке начало разработку переднеприводного автомобиля малого класса под девизом «Перспектива» для замены «Запорожца» ЗАЗ-966, используя экспериментальные наработки — НАМИ-0132 и ВАЗ-3Э1101 «Ладога».

В 1970-е годы было создано несколько экспериментальных моделей с кузовами «хетчбек» и «двухдверный седан». Однако, официально техническое задание на разработку от Минавтопрома СССР было получено только в 1978 году.

После изготовления опытной партии и начала процесса доводки Минавтопром — вполне в стиле его тогдашнего руководителя В. Н. Полякова — кардинально поменял задание, заставив заводское КБ перепроектировать автомобиль с оглядкой на популярную европейскую модель Ford Fiesta образца 1976 года, — несмотря на сугубо отрицательную оценку данной модели коллективом завода. Заводской испытатель Иван Павлович Кошкин впоследствии вспоминал про Ford Fiesta:

В Европе этот автомобиль с 1976 года громко рекламировали как предел совершенства. Но когда я получил его для сравнительных испытаний и проверил на дорогах, оказалось, что ничего общего с рекламой нет. У задних пассажиров потроха вышибает на небольшой выбоине. Водитель на неровной дороге всё время кланяется, — это у него голова так шатается из-за рассогласованности подвесок. Руль, чтобы сэкономить один шарнир, установили не по-людски, а под углом к продольной оси автомобиля. Представляете себе это «косое» руление? Нас приучили к мысли, что у западных конструкторов звезда во лбу. А они такие же смертные инженеры, не застрахованные от ошибок.

При этом одновременно перед конструкторами ставилась цель превзойти «Фиесту» по характеристикам. Примерно то же самое произошло в те же годы и с АЗЛК, который под давлением ведомства Полякова был вынужден с нуля проектировать принципиально новую переднеприводную платформу — будущий «Москвич-2141», несмотря на наличие вполне современного и находившегося уже на предсерийной стадии заднеприводного прототипа С-3.

Задание на разработку и далее продолжало меняться — Минавтопром выдвигал всё новые и новые требования по превышению параметров разнообразных зарубежных «малолитражек» тех лет: «Fiat Uno», «Austin Metro» и других. Это, совместно с нехваткой финансирования, которое до середины 1980-х шло преимущественно на освоение новых переднеприводных моделей Волжского завода, привело к чрезвычайному затягиванию внедрения автомобиля в производство.

Первые серийные «Таврии» сошли с конвейера 18 ноября 1987 года, стоимость автомашины составляла 5100 рублей. Одновременно со стандартным вариантом был начат выпуск ЗАЗ-1102 в комплектации «норма».

В то время «Таврия» позиционировалась как исключительно экономичный автомобиль. В 1989 году Минавтопромом СССР был выпущен рекламный ролик для западного рынка, в котором водитель заправляет «Таврию» из своей зажигалки. Этот ролик завоевал в Каннах «Бронзового льва» в номинации «торговая реклама».

В соответствии с производственной кооперацией стран СЭВ, в апреле 1988 года началось рассмотрение вопроса о участии венгерского предприятия «Баконь» в производстве ЗАЗ-1102 (которое должно было производить для «Таврия» стеклоочистители и электронные системы зажигания).

14 мая 1989 года ПО «Запорожский автозавод» и канадская компания Magna International подписали договор о создании совместного предприятия «Таврия – Магна» (для производства автодеталей).

В 1989 году началось серийное производство модели ЗАЗ-110206 (которая получила двухрядные шариковые подшипники в ступицы передних колёс, новые фары с наклонным рассеивателем, дополнительные указатели поворота на крыльях, новые дверные замки, сиденья с подголовниками и декоративную облицовку молдингами — в результате масса машины увеличилась на 17 кг, стоимость — до 5429 рублей). В 1991 году было выпущено 41 832 автомашины ЗАЗ-1102 и их модификации.

В июле 1992 года главный конструктор «АвтоЗАЗ» О. Х. Папашев сообщил в интервью о том, что завод выпустил 60 тысяч автомашин ЗАЗ-1102 и их модификаций и намерен начать серийное производство новых моделей: ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 и электромобиля на базе ЗАЗ-1102. В дальнейшем, начался экспорт "Таврии" (1 тыс. автомашин было поставлено в Чехословакию).

Летом 1992 года завод начал производство модели ЗАЗ-11024 с кузовом «универсал». Также в 1992 году на базе ЗАЗ-1102 был разработан и построен опытный электромобиль, но стоимость машины оказалась в несколько раз выше, чем у базовой модели с бензиновым двигателем.

В 1993 году завод выпустил 53 027 автомашин ЗАЗ-1102 и их модификаций

В 1994 году началось производство ЗАЗ-1105 «Дана» — модификации с кузовом «универсал».

В 1998 году ЗАЗ-1102 на конвейере начала сменять ЗАЗ-1102 «Таврия-Нова» — модификация, созданная совместно с Daewoo, направленная на устранение выявленных недостатков и улучшения технико-эксплуатационных показателей (всего в количестве свыше 700). На «Таврии Нова» была произведена косметическая модернизация решётки радиатора, фар головного света и задних фонарей, а также начали применяться новые декоративные колпаки на колёсных дисках размерности 4,5J с бескамерными шинами, на задней двери был установлен третий стоп-сигнал. Для повышения надёжности автомобиля и повышения уровня пассивной безопасности были усилены несущие и технологические элементы кузова, что позволило снизить уровень шума в салоне.

В 1999 году началось серийное производство модели ЗАЗ-1103 «Славута» с кузовом «лифтбек».

В 2006 и 2007 годах руководство завода несколько раз заявляло о скором снятии модели с производства. Массовый выпуск модели ЗАЗ-1102 «Таврия» с кузовом хэтчбек был завершён в 2007 году, хотя ещё как минимум две партии, вероятно по заказу органов соцобеспечения, были собраны в 2008 и 2009 гг. Производство ЗАЗ-1103 «Славута» и ЗАЗ-11055 «Pick-Up» продолжалось.

Кузов последнего серийного автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» был сварен 14 января 2011 года, а 15 января на ЗАЗе начался демонтаж оборудования и производственных линий в связи с планируемым переносом модели проекта T250 с FSO в Запорожье. В конце января 2011 года с конвейера сошёл последний ЗАЗ-1103 «Славута», который был продан с интернет-аукциона 11 февраля 2011 года за 47 020 гривен.

Наследником «Славуты» на конвейере стал ZAZ Forza.

Экспорт 
Несмотря на то, что конструктивно и по дизайну Таврия была весьма устаревшей моделью, к тому же неизвестной зарубежному покупателю, небольшие поставки осуществлялись в страны Восточной Европы, а также в Грецию, Францию и Англию.

Технические характеристики 

 

На автомобили ЗАЗ-110х в разное время устанавливались разнообразные двигатели МеМЗ со схожими параметрами, поэтому данные, которые занесены в таблицы, следует считать ориентировочными.

На практике «летний» расход топлива 5-5,5/7-8, за городом и в городе соответственно. Зимний расход немного увеличивается за счёт необходимости более длительного прогрева. При этом для карбюраторных моделей он может доходить до 10 л, что не является каким-то отклонением от нормы.

Конструкция автомобиля и её особенности 

Двери
имеют замки с вильчатым ротором и штыревым фиксатором на кузове. Дверь задка снабжена замком для запирания снаружи, откидывается вверх на внутренних петлях и удерживается в открытом положении двумя газонаполненными телескопическими упорами.

Система смазки
комбинированная — под давлением смазываются подшипники коленчатого и распределительного валов, оси коромысел; разбрызгиванием масла — цилиндры и механизм газораспределения. Шестерёнчатый масляный насос с шестернями внутреннего зацепления, маслоприёмником и редукционным клапаном расположен на переднем торце блока цилиндров, приводится от коленчатого вала.

Система питания
карбюратор эмульсионного типа, двухкамерный с падающим потоком и балансированной поплавковой камерой, автономной системой холостого хода, сетчатым фильтром на входе топлива. Воздухоочиститель со сменным фильтрующим элементом. Топливный насос диафрагменный, с сетчатым фильтром и рычагом ручной подкачки топлива.

Система вентиляции картера
замкнута через воздухоочиститель и карбюратор.

Система охлаждения
жидкостная, закрытого типа, с полупрозрачным расширительным бачком, заполнена специальной незамерзающей жидкостью ТОСОЛ-А40М или ТОСОЛ-А65М. Термостат с твёрдым наполнителем ТС103-06. Начало открытия клапана при 87±2 °C; полное открытие при 102 °C.

Насос центробежный, приводится плоскозубчатым ремнём от коленчатого вала.

Электровентилятор радиатора системы охлаждения двигателя закреплён в кожухе радиатора, включается автоматически термовыключателем, находящимся в правом бачке радиатора.

Система зажигания
батарейная, номинальное напряжение 12 вольт, бесконтактная; имеет датчик-распределитель типа 5308.3706 или 5301.3706 с датчиком Холла, центробежным и вакуумным регулятором опережения зажигания с приводом от распределительного вала, коммутатор типа 3620.3734 и катушку зажигания типа 27.3705

Свечи зажигания А17ДВ-10 или А17ДВР с резьбой М14×1,25-6Е длиной ввертной части 18 мм. Начальная установка угла опережения зажигания (5° до ВМТ хода сжатия) устанавливается по меткам на шкиве коленчатого вала и защитной крышке ремённого привода механизма газораспределения.

Система выпуска газов
настроенная, с резонатором и глушителем. Выхлопной патрубок расположен сзади, слева.

Сцепление
однодисковое, сухое, диафрагменной нажимной пружиной. Привод включения сцепления механический, тросовый.

Коробка передач
механическая, двухвальная, трёхходовая с пятью передачами вперёд и одной назад, все шестерни (кроме шестерён заднего хода) косозубые с синхронизаторами. Переключение передач — дистанционное, рычагом и механизмом, установленным в туннеле пола кузова.

Передаточные числа

Главная передача
цилиндрическая, косозубая. Передаточное число — 3,875

Дифференциал
конический, с двумя сателлитами.

Привод колёс
валы с шарнирами равных угловых скоростей. Левый вал короче, чем правый.

Передняя подвеска
независимая, типа «качающаяся свеча» с цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизационными стойками двухстороннего действия.

Задняя подвеска
полунезависимая с поперечной балкой, цилиндрическими пружинами с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия.

Рулевое управление
реечное, с противоугонным устройством. Рулевой механизм соединяется с поворотными стойками боковыми тягами. Рулевой вал разрезной, части вала соединяются муфтой с резиновыми втулками.

Колёса
дисковые, штампованные, крепятся тремя гайками; размер обода 4J×13. Запасное колесо размещается в моторном отсеке.

Шины
радиальные, сверхнизкопрофильные, бескамерные с камерами размером 155/70 R13 модели БЛ-85.

Тормозная система
гидравлическая двухконтурная, состоящая из двух независимых систем для торможения передних и задних колёс по диагонали (левое переднее — правое заднее, правое переднее — левое заднее).

Передние тормоза — дисковые, имеют плавающую скобу и автоматическую компенсацию износа накладок тормозных колодок.

Задние тормоза — барабанные, колодки плавающие с автоматической компенсацией износа накладок тормозных колодок.

Стояночный тормоз — ручной, с тросовым приводом на колодки задних колёс от рычага, расположенного на туннеле пола между передними сиденьями.

Аккумуляторная батарея
типа 6СТ-44А, необслуживаемая.

Наружное освещение и световая сигнализация
 фары с галогенными лампами, встроенными габаритными огнями, регуляторами наклона в зависимости от загрузки автомобиля, передние указатели поворотов с оранжевыми рассеивателями
 задние фонари, включающие в себя габаритные огни и противотуманные фонари с красными рассеивателями, указатели поворота с оранжевыми рассеивателями, фонари заднего хода и освещения номерного знака с белыми рассеивателями, боковые указатели поворотов с жёлтыми рассеивателями.
 Салон освещается плафоном, установленном над проёмом двери водителя.

Оборудование кузова
 панель приборов: спидометр со счётчиком пройденного пути, измерительные приборы и контрольные лампы,
 пепельницы на панели приборов и на обивках боковин,
 ящик для мелких вещей,
 противосолнечные козырьки,
 отопитель,
 очистители и омыватели переднего и задних стёкол
 наружные и внутреннее зеркала,
 поручни с крючками,
 ремни безопасности двух типов — передние с инерционными катушками — передних и задних сидений,
 тканевая полка для мелких вещей за спинкой заднего сиденья, закрывающая одновременно багажное отделение,
 передний и задний пластмассовый бамперы,
 передние и задние проушины для буксировки автомобиля,
 фартуки задних колёс,
 грязезащитные брызговики двигателя.

Автомобиль может быть использован для работы с прицепом, имеющим тягово-сцепное устройство шарового типа по ОСТ 37.001.096-77, для установки которого в конструкции задних лонжеронов автомобиля предусмотрены по два отверстия диаметром 11 мм с каждой стороны.

Полная масса буксируемого прицепа:
 не оборудованного тормозами — 250 кг,
 оборудованного тормозами — 500 кг.
Тягово-сцепное устройство и переходные устройства для подключения электрооборудования прицепа в комплект автомобиля не входят.

Модельный ряд 

 ЗАЗ-110216 — отличается от ЗАЗ-110206 изменённой панелью приборов, рулевым колесом с четырьмя спицами, двухрычажным переключателем под рулевым колесом и дополнительным оборудованием, повышающим комфортабельность и безопасность автомобиля.
 ЗАЗ-11022 — увеличено передаточное число главной передачи, изменена конструкция горловины топливного бака.
 ЗАЗ-11024 — грузопассажирский вариант легкового автомобиля с остеклённым кузовом типа «универсал».
 ЗАЗ-11026 — коммерческий вариант легкового автомобиля с неостеклённым кузовом типа «фургон» на базе «универсала».
 ЗАЗ-1122 — модификация автомобиля ЗАЗ-11206 или ЗАЗ-11216 отличающаяся от базовой модели установкой двигателя объёмом 1,3 л от ВАЗ-2108 — вместо .
 ЗАЗ-1140 является модификацией базовой модели ЗАЗ-110206 с установленным двигателем Фиат-903.

Соответствие коммерческих названий заводским индексам моделей:

ЗАЗ-110240 «Таврия» — грузопассажирская модификация базового автомобиля ЗАЗ-1102. Её мелкосерийное производство было начато в 1991 году под именем ЗАЗ-11024 и продолжалось до 1997 года на базе ЗАЗ-110206. Для увеличения полезного объёма багажника было найдено решение — вместо обычной задней двери установили дверь такой конфигурации, которая увеличивает объём багажника. Снаряжённая масса автомобиля возросла на 33 кг по сравнению с базовым хэтчбеком. Пассажирский складной задний диван был сохранён.

Второй раз данная модель была поставлена на конвейер в 1999 году и изготавливалась на базе «Таврии-Нова». Эти модели комплектовались двигателем МеМЗ-245 с рабочим объёмом 1,1 л, а с 2000 года в серию пошла модификация ЗАЗ-110247, оснащённая двигателем МеМЗ-2457 рабочим объёмом 1,2 л.

Кроме того, выпускалась экспортная модификация ЗАЗ-110246 с расположенными справа органами рулевого управления (для стран с левосторонним движением). Также следует отметить создание примерно в 1993 году санитарной модификации, которая, однако, в серию не пошла.

ЗАЗ-110260 «Таврия» — грузовая модификация базового автомобиля ЗАЗ-1102. В отличие от аналогичного по назначению грузопассажирского ЗАЗ-110240, данная модель имела заглушённые боковые окна за первым рядом сидений, сиденья располагались только спереди (соответственно, пассажировместимость составляла 2 человека), а кабина была отделена от грузового отсека решёткой. Грузоподъёмность ЗАЗ-110260 составляла 290 кг. Эта модель выпускалась, как и ЗАЗ-110240, сначала в 1992—1997 годах на базе ЗАЗ-110206, а затем, с 1999 года — на базе «Таврии-Нова». С 2000 года в серию пошла модификация ЗАЗ-110267, оснащённая двигателем МеМЗ-2457 с рабочим объёмом 1,2 л.

Существовала модификация ЗАЗ-110260-30. Её отличия от комплектации ЗАЗ-110260 заключались в кузове с отверстием в крыше под антенну. Устанавливался электродвигатель вентилятора радиатора повышенной мощности 90 Вт с датчиком включения вентилятора при низкой температуре. Кроме этого, передний и задний бамперы комплектовались заглушками; устанавливались декоративные колёсные колпаки от люксовой модификации «Таврии». Также от люксовой модификации сюда перекочевали панель приборов «Люкс», обивка двери задка, пластмассовая облицовка радиатора. Под капотом данной модели устанавливалась подкапотная лампа, а в салоне — дверные выключатели плафона освещения салона.

Галерея

Сравнение с зарубежными аналогами

Автоспорт
Как заводские спортсмены, так и «частники» неоднократно участвовали на ЗАЗ-1102 в различных видах профессиональных автогонок (автокросс, ралли, кольцевые гонки). Первые старты состоялись сразу же после начала выпуска модели, в автоспортивных турнирах Советского Союза, и продолжились после распада СССР, как в украинских, так и в российских соревнованиях. Заводским пилотам высоких результатов достичь не удалось.

Примечания

Литература 
 «Таврия» ЗАЗ-1102 // «За рулём», № 11, 1987. стр. 6
 Двигатель «Таврии» // «За рулём», № 2, 1990. стр. 25-26
 Л. А. Сапожников. Рождение автомобиля. Киев, «Вэсэлка», 1989. — 236 стр., илл.

Ссылки 
 «Таврия» среди одноклассников // Лев Шугуров, За рулём, № 8, 1988
 ЗАЗ-1102

Автомобили ЗАЗ